Са́нна Пу́устинен (; в замужестве Са́нна Пи́ило, ; род. 24 марта 1988, Хювинкяа, Финляндия) — финская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Играет в основном на позициях третьего и четвёртого.

Достижения 
 : золото (2010—2011, 2011—2012, 2012—2013, 2013—2014, 2014—2015, 2018—2019), серебро (2004—2005, 2005—2006, 2006—2007, 2009—2010), бронза (2007—2008).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: серебро (2006).
 : золото (2005, 2006, 2007, 2008).
 Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд: бронза (2012).
 : золото (2012), серебро (2005, 2011), бронза (2013, 2014).
 : бронза (2014, 2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 2002, в возрасте 14 лет. Родилась и росла в Хювинкяа, затем переехала в Хельсинки, где проживает и сейчас. 

Замужем, муж Пертту Пиило — тоже кёрлингист и тренер.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Финляндии